Naselja u BiH:
 Lončari (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Lončari (Donji Žabar, BiH), naselje u općini Donji Žabar.
 Lončari (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Lončari (Orašje, BiH), naselje u općini Orašje
 Lončari (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić.
 Lončari (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Lončari (Usora), naselje u općini Usora.